Ми́ша — уменьшительная форма мужского имени Михаил.

 Миша-Самуил (1848—1907) — переславский юродивый, почитается в православии как местночтимый святой Ярославской епархии.
 Миша — новгородец, участник Невской битвы 1240 года, прославившийся своей храбростью и находчивостью.
 Миша — познавательный, развлекательный журнал для дошкольников и младших школьников.
 Медвежонок Миша (Олимпийский Мишка) — талисман XXII Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве.

См. также 
 Мише
 Мишо
 Мишка
 Мишутка

Примечания